Aphodius fimetarius — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства афодиин. Обитают в навозе. Наносят вред культурным шампиньонам.

Имаго длиной 5,5—6,5 мм. Брюшко и ноги чёрные, лапки иногда рыжие. Мелкие особи иногда жёлто-рыжие с буроватыми переднеспинкой и низом. Жуки характеризуются следующими признаками: 1) первый членик задних лапок такой же длины как три последующих вместе взятых и длиннее задних голеней; 2) задние углы переднеспинки сильно закруглённые

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Афодии
Насекомые Европы
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1758 году